Fredrik Hallgren kan avse:

Fredrik Hallgren (präst) (1853–1935)
Fredrik Hallgren (skådespelare) (född 1973)